Диогу Антониу Жозе Лейте Перейра де Мелу-и-Алвим (,  — ) — португальский военный деятель и колониальный администратор, генерал-губернатор Португальской Гвинеи (1954—1956).

Биография 
Имел воинское звание контр-адмирала. Командовал военно-морскими соединениями в ходе учений НАТО.

Занимал должности: начальника управления северной группой ВМФ, председателя Верховного военного суда и суда торгового флота, супернитенданта и заместителя главнокомандующего ВМФ Португалии. Являлся профессором Военно-морской академии.

В 1954—1956 гг. — генерал-губернатор Португальской Гвинеи.

Награды

Источники 

http://www.geneall.net/P/per_page.php?id=117057

Губернаторы Португальской Гвинеи
Военачальники Португалии